Перри Мейсон — название ряда американских телесериалов:

 Перри Мейсон — телесериал, транслировавшийся с 1957 по 1966 годы;
 Перри Мейсон — телесериал, транслировавшийся с 1985 по 1995 годы;
 Перри Мейсон — телесериал, первый сезон которого вышел в 2020 году.

 Новый Перри Мейсон — телесериал, транслировавшийся в 1973—1974 годах.